Juno se poate referi la:
 Juno (mitologie) - Juno sau Iunona, echivalentul roman al zeiței grecești Hera 
 Juno (film), film din 2007
 Juno (navă spațială), navă spațială  NASA din cadrul misiunii New Frontiers
Juno (oficial 3 Juno), asteroid în Centura de asteroizi